Rum Cay kan syfta på:

Bahamas 

 Rum Cay Island, ö, 
 Rum Cay (distrikt),